Метеор — советский футбольный клуб из Москвы. Основан не позднее 1968 года.

Достижения 
 Во второй лиге СССР — 15 место (в зональном турнире РСФСР класса «Б» 1969 год).

Результаты выступлений

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Москвы